Guarra/o es un término onomatopéyico que puede aludir a:

El mamífero Sus scrofa domestica, también llamado cerdo, puerco, cochino o chancho.
También guarro es un derivado de "buharro" que alude a dos aves rapaces:
 Geranoaetus melanoleucus,águila mora o gavilán.
 Caracara plancus, también llamado caracará, carancho, traro o moñudo.

Nombres vernáculos de mamíferos